Manuel da Fonseca pode referir-se a:
 José Manuel da Fonseca - advogado e senador do Império do Brasil
 Manuel da Fonseca (escritor) - escritor e poeta português

Desambiguação